Солодчук, Валерий Николаевич (род. 1971) — генерал-майор, командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск (Новороссийск).
 Солодчук, Николай Иванович — Герой Социалистического Труда.